

Persone 
 Eduard Deisenhofer – generale tedesco delle Waffen-SS durante la seconda guerra mondiale
 Johann Deisenhofer –  biochimico tedesco naturalizzato statunitense, premio Nobel per la chimica 1988
 Roman Deisenhofer – triatleta tedesco